

Toponymes 
Plusieurs communes françaises, ou ancienne communes, comportent dans leur nom l'appellation Saint-Geniès :

 Saint-Geniès, en Dordogne ;
 Saint-Geniès-Bellevue, dans la Haute-Garonne ;
 Saint-Geniès-de-Comolas, dans le Gard ;
 Saint-Geniès-de-Fontedit, dans l'Hérault ;
 Saint-Geniès-de-Malgoirès, dans le Gard ;
 Saint-Geniès-des-Mourgues, dans l'Hérault ;
 Saint-Geniès-de-Varensal, dans l'Hérault ;
 L'Isle-Saint-Geniès, ancien nom de la commune française de Martigues, dans le département des Bouches-du-Rhône

Patronymes 
 Pierre-Jacques Saint-Geniès (1783-1850), officier français ;
 Léonce de Saint-Geniès (v. 1785-1861), écrivain français ;
 Gonzague de Saint-Geniès (1917-1944), agent du Special Operations Executive, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi